Canadia, signifiant « du Canada », est un genre éteint d'annélides polychètes ayant vécu il y a environ 505 millions d'années au Cambrien moyen, et qui a été découvert dans le lagerstätte de Burgess, dans les montagnes rocheuses, au Canada. Il a été nommé par le Professeur Charles D. Walcott, du Smithsonian Institute de Washington, en 1911, et redécrit par Conway Morris en 1979.

Anatomie 
Canadia était vraisemblablement un annélide, bien que la position phylogénétique exacte de cette espèce soit débattue. Long de quelques centimètres, il est caractérisé par de larges parapodes biramés tout le long du corps, comportant chacun un élément dorsal (notosetae) et un élément ventral (neurosetae), arborant des chètes rigides chitineuses, ce qui est une caractéristique des polychètes. Des branchies lobées ont été retrouvées préservées dans les espaces inter-ramaux. Une paire de tentacules d'origine vraisemblablement péristomiale prolongeait sa tête et lui permettaient de se nourrir. Ils servaient probablement aussi d'organes sensoriels. Une telle condition existe chez de nombreux polychètes actuels comme les Nereis. L’intestin pouvait être dévaginé pour former un proboscis.

Écologie et évolution 
Canadia a vécu au moment de l'explosion cambrienne, période de diversification rapide des métazoaires, au sein d'un écosystème marin complexe. Il cohabitait avec une faune d'arthropodes comme Opabinia, Anomalocaris ou Canadaspis, d'onychophores probables tels Hallucigenia et Aysheaia, de cnidaires, d'éponges, de mollusques, des priapuliens vivant dans le sédiment, tels Ottoia ; et également des échinodermes et les premiers chordés comme Pikaia. Il s’agissait très probablement d’un animal benthique, fréquentant les eaux peu profondes. L’absence de sédiments dans le tube digestif suggère qu’il s’agissait d’un prédateur ou d’un détritivore. Cet animal était probablement un nageur actif, se déplaçant grâce au battement de ses parapodes.

Classification 
La plupart des auteurs classent Canadia parmi les annélides polychètes. Une étude suggère une forte parenté entre Canadia et Wiwaxia, un autre organisme très commun de la faune cambrienne de Burgess, du fait de la forte proximité histologique de leurs soies. Ils ont donc été regroupés au sein de la super-famille des Canadiacea et de l'ordre des Phyllodocida, avec des familles actuelles de polychètes, les Chrysopetalidae et les Aphroditidae. La classification de Wiwaxia au sein des annélides n'est toutefois pas reconnue par certains spécialistes, ce qui remet également en question celle de Canadia.

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Annelida
 Polychaeta

Notes et références

Références 

Faune de Burgess
†
†
Genre de protostomiens préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1911